hasta – rodzaj włóczni 
 hasta – termin występujący w tradycyjnym teatrze i tańcu indyjskim
 hasta – nakszatra, termin występujący w astrologii wedyjskiej

Zobacz też